A 2009-es Superbike katari nagydíj volt a Superbike és a Supersport világbajnokság második versenye. A versenyt a Losail International Circuiten rendezték március 12. és március 14. között.

Eredmények

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

Források 
 Superbike, 1. verseny
 Superbike, 2. verseny
 Supersport

Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Katar
Superbike